Ветршни (, ) — город района Чески-Крумлов Южночешского края Чехии. Расположен в исторической области Богемия в 5 км к юго-западу от административного центра г. Чески-Крумлов на левом берегу реки Влтава.

Административный округ включает в себя: Ветршни, Гашловице, Ветршни-Затон, Загожи-у-Ветршни, Затонске Дворы.

История 
Первое письменное упоминание о поселении относится к 1347 году.

Экономика 
С 1870 года действует бумажная фабрика JIP — Papírny Větřní.

Достопримечательности 
 Костёл Святого Яна Непомуцкого 1936—1938 гг. (Памятник культуры Чешской Республики)
 «Фарный» (приходский) придел у костёла Св. Яна Непомуцкого (Памятник культуры Чешской Республики)
 Костёл Святого Иоанна Крестителя в стиле поздней готики около 1500 г.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт г. Ветршни

Города Южночешского края